Nokoreach este imnul național al Cambodgiei.

Versuri 

Imnuri naționale
Cambodgia